Пеньямельера-Баха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 83,85 км². Население — 1442 человека.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento
 Federación Asturiana de Concejos 

Муниципалитеты Астурии